Marquette kan syfta på:

 Marquette, Kansas – en ort i McPherson County i delstaten Kansas, USA
 Marquette, Michigan – en stad i Marquette County i delstaten Michigan, USA
 Marquette (bilmärke) – ett amerikanskt bilmärke

Se även
 Marquette County